Lieusaint, commune française de la Manche
 Lieusaint, commune française de Seine-et-Marne.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France